Als Rohöl bezeichnet man
 Erdöl, fossiler Energieträger und Rohstoff, in der Form, wie es gefördert wird
 Truböl, ungereinigtes Pflanzenöl, wie es direkt nach der Ölpressung vorliegt